Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Anders Järryd che ha battuto in finale Mats Wilander 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Anders Järryd (campione)
 Kevin Curren (primo turno)
 Pat Cash (semifinali)

 Stefan Edberg (semifinali)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1985